François Tandonnet, (1977-), joueur de rugby à XV 
 Henri Tandonnet, (1949-), homme politique français
 Maxime Tandonnet, haut fonctionnaire français